Gonodactylidae är en familj av kräftdjur. Gonodactylidae ingår i överfamiljen Gonodactyloidea, ordningen mantisräkor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Gonodactylidae 13 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mantisräkor
Gonodactylidae